Unforgiven peut faire référence à :

 Unforgiven est le titre original du film américain Impitoyable réalisé par Clint Eastwood et sorti en 1992 ;
 Unforgiven est le titre d’un remake japonais du film américain Impitoyable, réalisé par Lee Sang-il et sorti en 2013 ;
 The Unforgiven est le titre original du film américain Le Vent de la plaine réalisé par John Huston et sorti en 1960 ;
 Unforgiven est une minisérie britannique diffusée sur ITV en 2009 ;
 WWE Unforgiven est un pay per view américain de catch ;
 The Unforgiven, The Unforgiven II et The Unforgiven III sont des chansons du groupe américain Metallica.

Voir aussi